Barabaschov oder Barabaschow steht für:

 Barabashov (Marskrater), Einschlagkrater auf dem Mars
 (2883) Barabashov, Asteroid

Barabaschov oder Barabaschow ist der Name folgender Personen:

 Mykola Barabaschow (1894–1971),  ukrainisch-sowjetischer Astronom